Гверстянка — название населённых пунктов.

Россия 
 Гверстянка — местечко в Боровичском районе Новгородской области.
 Гверстянка — деревня в Крестецком районе Новгородской области.